Морено-Валли () — город в округе Риверсайд в южной Калифорнии, США. Численность населения — 186 365 человек (2010). Город находится к югу от озера Перрис и города Перрис. Неподалёку находится воздушная база.

История

До XX столетия 
Первоначально территория города была населена индейцами племени шошоны. Первопроходцами территории были испанцы, однако они здесь не остановились. Американцы начали заселять эти земли после 1850 года, когда Калифорния вошла в состав США. Фермеры начали заселять Риверсайд, однако им мешало отсутствие воды. Всё изменилось в 1883 году, когда был запущен водопровод, доставлявший воду с северных гор Сан-Бернардино. Однако в 1899 году город Редлендс выиграл судебную тяжбу за право обладать водой. Земли долины Морено опустели.

XX столетие 
Возрождение территории произошло в 1918 году, когда здесь была основана база ВВС США. Недалеко от города с 1957 по 1989 год существовала трасса для гонок Формулы-1, единственный этап которой был проведен здесь в 1960 году.

В 1970 году в городе жили 18 871 человек, а в 1984 — уже 49 702. В 1990 году население города достигло 118 000 человек и он стал вторым по величине городом Риверсайда. Город получил официальный статус в 1984 году.

География 
Общая площадь города Морено-Валли составляет 51,4 кв. миль (133,4 км²). Высота центра города — 497 м. Морено-Валли окружают горы.

Самым заметным географическим объектом в округе является гора Бокс-спринг, около верхушки которой со стороны города создана большая буква «М», которая является символом города. Она была сооружена в 2005 году в честь 21 годовщины получения статуса города.

Население 

В 2010 году Морено-Валли имело население 193 365 человек. Плотность составляла 1 450 чел/км². В городе проживает 80 969 (41,9 %) белых, 34 889 (18 %) афроамериканцев 11 867 (6,1 %) азиатов и 1 721 коренных индейцев. 51 741 человек принадлежит к смешанным расам.

Экономика 
Главным работодателем в регионе является база ВВС США, где работают 9 000 жителей города.

Города Калифорнии
Населённые пункты округа Риверсайд